Patrimonio de la Humanidad en América

 Para Latinoamérica y Caribe ver en Anexo:Patrimonio de la Humanidad en América Latina y el Caribe.
 Para Canadá y Estados Unidos ver en Anexo:Patrimonio de la Humanidad en Europa y América del Norte.